L'altro – film del 1921 diretto da Francesco Bertolini
 L'altro – miniserie televisiva in sei puntate del 1972
 L'altro – fumetto dell'Uomo Ragno
 L'altro – raccolta di saggi del 2006 di Ryszard Kapuściński
 L'altro – romanzo del 1971 di Tom Tryon